Charlotte Reiniger, (1899 - 1981), une réalisatrice de films d'animation.
 Scott Hale Reiniger, (1948 -), un acteur américain.